Крупники — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Крупники — деревня в Вилейском районе Минской области.

Польша 
 Крупники  — деревня в Белостокском повяте Подляского воеводства.

Россия 
 Крупники — село в Рыбновском районе Рязанской области.